Игорь Павлович Боголюбов (9 октября 1930 — 4 мая 1989) — советский актёр театра и кино.

Биография 
В 1954 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского и поступил актёром Ярославского драматического театра имени Ф. Волкова, где проработал два года. С 1957 года — актёр киностудии «Ленфильм». 

Играл в основном второстепенные или эпизодические характерные роли. Наиболее известен по фильмам Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», «Афоня» и «Кин-дза-дза!». 

Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Фильмография 
 1955 — Девушка-джигит — Василёк
 1956 — Дорога правды — Поваров
 1957 — Улица полна неожиданностей — 1-й грабитель
 1958 — Кочубей — адъютант Сорокина
 1958 — День первый — Лухмин
 1959 — Повесть о молодоженах — Горбачёв
 1960 — Балтийское небо — лётчик
 1960 — Человек с будущим — Цыганков
 1961 — Будни и праздники — начальник автоколонны
 1962 — Путь к причалу — старпом
 1962 — После свадьбы — рабочий в мастерской
 1963 — Я шагаю по Москве — военком
 1963 — Мандат — Глеб Прохоров
 1964 — Поезд милосердия
 1964 — Верьте мне, люди
 1965 — Чрезвычайное поручение
 1965 — Перекличка
 1965 — Музыканты одного полка
 1965 — Заговор послов
 1966 — Сколько лет, сколько зим!
 1966 — Начальник Чукотки
 1966 — Катерина Измайлова — городовой
 1967 — Софья Перовская
 1967 — Сергей Лазо — командир отряда
 1967 — Первороссияне
 1967 — Мятежная застава
 1968 — Снегурочка — сосед Мураша
 1969 — Тройная проверка — Иванов
 1970 — Угол падения — Таврин
 1971 — Город под липами — Рябинин
 1972 — Лесная баллада — Криволапов
 1972 — Горячие тропы — Строгов
 1974 — Степные раскаты — Палипчук
 1975 — Афоня — собутыльник Федула
 1977 — Убит при исполнении — Лердю
 1977 — Девочка, хочешь сниматься в кино? — зритель на съёмках
 1977 — Гарантирую жизнь — Громов
 1978 — Клад чёрных гор — Тимофей Ильич
 1978 — Ждите меня, острова! — следователь
 1979 — Вторая весна — Егор
 1980 — Таинственный старик — возница и посетитель ресторана
 1980 — Служа Отечеству — Орлов
 1980 — Взвейтесь соколы, орлами! — купец
 1981 — Сто радостей, или книга великих открытий — Кротов
 1981 — Несравненный Наконечников — Дутов
 1982 — Сеанс одновременной игры — пассажир
 1982 — Красные колокола — Трофим
 1982 — Казнить не представляется возможным — Николаев
 1983—1985 — Чокан Валиханов — Журавлёв
 1983 — Я тебя никогда не забуду — Спиридон Васильевич
 1983 — Пробуждение — Зайцев
 1983 — Демидовы — Яков
 1983 — Бастион — Фомин
 1984 — Челюскинцы — Бутаков
 1985 — Сестра моя Люся — Пантелеев
 1985 — Знай наших! — Смородин
 1985 — Грядущему веку — грузчик
 1986 — Кин-дза-дза! — Ку, личный пацак господина ПЖ / седоусый эцилопп-мздоимец
 1987 — Серебряные струны — Гаврила''
 1989 — Клятвы нашего детства

Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского
Персоналии:Театр драмы имени Фёдора Волкова
Персоналии:Ленфильм